Абрахамя́н () — имя собственное армянского происхождения; распространено в виде фамилий.

 Абрахамян, Аветик Григорьевич (Артур Абрахам; род. 1980) — армянский и немецкий боксёр-профессионал.
 Абрахамян, Ара Рафаелович (род. 1975) — армянский и шведский борец греко-римского стиля.
 Абрахамян, Беник (род. 1985) — грузинский легкоатлет, толкатель ядра.

См. также 
 Абраамян